Митник:

 Митник — службовець, який збирає мито.

Персоналії 
 Митник Анатолій Михайлович (1971—2014) — рядовий міліції, Міністерство внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Кевін Митник
 Митник Зіновій Миколайович (( 2 вересня 1954, м. Сколе, Львівської області) — доктор медичних наук, доцент, Міністр охорони здоров'я України (11 березня 2010 — 21 грудня 2010).

Примітки 

Прізвища на -ник